Molekulska formula -{C12H17NO3}- se može odnositi na:

 Bucetin
 Bufeksamal
 Etamivan
 Metil-MMDA-2
 Rimiterol
 Anhalidin
 Anhalinin
 Anhalonidin
 Cerulenin
 Metilendioksihidroksietilamfetamin